Majesty (in inglese "maestà") può riferirsi a:

Musica 
 Majesty – nome con cui sono nati i Dream Theater
 The Majesty Demos 1985-1986 – bootleg pubblicato dai Dream Theater nel 2003
 Majesty – gruppo musicale heavy metal del Baden-Württemberg (Germania)
 Majesty – album di Ron Kenoly
 Majesty – album video dei The Black Dahlia Murder
 Majesty – singolo dei Ghost del 2015
Majesty – singolo di Nicki Minaj featuring Eminem e Labrinth del 2018

Videogiochi 
Majesty: The Fantasy Kingdom Sim
Majesty: The Northern Expansion
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim